Orion (en grec ancien  ou  / ) est un chasseur géant de la mythologie grecque.

Orion est un prénom grec, qui est porté par :
 Orion Scohy, écrivain français ayant reçu le Prix Jeune Mousquetaire du premier roman, en 2006, pour Volume ;
 Orion de Thèbes, grammarien originaire de Thèbes professeur de Proclus ;
Orion Weiss, pianiste américain ;
Orion Clemens, premier et seul secrétaire du territoire du Nevada, essentiellement connu pour avoir été le frère de Samuel Langhorne Clemens ayant écrit sous le pseudonyme de Mark Twain ;
Orion Metcalf Barber, homme politique américain ;
 Orion P. Howe, un des plus jeunes soldats à recevoir la médaille d'honneur durant la guerre de sécession.

Art et culture 
Orion est le prénom de l'auteur Orion Scohy, écrivain français ayant reçu le Prix Jeune Mousquetaire du premier roman, en 2006, pour Volume.

Bande dessinée 
 Orion, une série de mangas de Masamune Shirow ;
 Orion, un personnage de fiction, super-héros appartenant à l'univers de DC Comics ;
 Orion, une série de bande dessinée de Jacques Martin.

Fiction 
 Orion aveugle, un roman de Claude Simon publié en 1970.

Musique 
 Orion, une tragédie en musique composée par Louis de La Coste (1728) ;
 Orion, une œuvre pour orchestre de Kaija Saariaho ;
 Orion, une œuvre pour orchestre de Claude Vivier (1979) ;
 Orion, un morceau instrumental de l'album Master of Puppets de Metallica ;
 Orion, une œuvre de Philip Glass, composée et interprétée en 2004, dans le cadre des jeux olympiques d'Athènes ;
 Orion, un single de Mika Nakashima sorti en 2008 ;
 Orion, un single de Girl Next Door sorti en 2009 ;
 Orion, un groupe français de rock progressif.

Jeu vidéo 
 Master of Orion, une série de jeux vidéo, composée de :
 Master of Orion ;
 Master of Orion II: Battle at Antares ;
 Master of Orion III ;
 FreeOrion, un jeu inspiré de la série précédente.
 Dans Fate/Grand Order, Orion est une unité invocable par le joueur, sous deux apparences :
 Aux côtés de la déesse Artémis, en référence à leur mythe ;
 Seul, en tant que chasseur et Grand Servant.

Astronomie 
Orion peut désigner :
 Orion, une constellation, dont le géant mythologique tire son nom ;
 bras d'Orion, un bras spirale de la Voie lactée ;
 nébuleuse d'Orion, une nébuleuse également connue sous le nom M42.

Pseudonyme 

 Orion, un chanteur populaire américain ;
 Orion, un bassiste du groupe de Blackened death metal Behemoth.

Lieux 

 Orion, une commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Orion, une municipalité de la province de Bataan aux Philippines ;
 Orion, un village du comté de Henry, Illinois, États-Unis ;
 L'Hôpital-d'Orion, une commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Orion ou Monowai, un volcan sous-marin de Nouvelle-Zélande ;
 Orion, un hameau de la province canadienne de l'Alberta.

Transports

Aviation 
 L-9 Orion, un appareil de transport de passagers de Lockheed mis en service en 1931 ;
 P-3 Orion, un appareil de surveillance et anti-sous-marin de Lockheed mis en service en 1962.
 Kronshtadt Orion, de combat et de reconnaissance russe mis en service 2020.

Astronautique 
 Orion, un véhicule spatial habité américain du programme Constellation (2004-) ;
 , une fusée américaine ;
 , une fusée argentine ;
 Orion, une famille d'étages de fusée à propergol solide américaine ;
 Orion, un satellite de communications ;
 Projet Orion, un projet de propulsion nucléaire spatiale abandonné en 1963 ;
 Orion, le module lunaire de la mission Apollo 16.

Maritime 
 Orion, un bateau de la Marine française ;
 Orion, un paquebot mis en service en 1935 ;
 Orion, un croiseur auxiliaire de la Kriegsmarine ;
 Orion, un ex-voto marin ;
 Classe Orion, des cuirassés super-Dreadnought de la Royal Navy ;
  (Royal Navy) ;
 HMAS Orion, un sous-marin de classe Oberon de la Royal Australian Navy ;
 Orion, un sous-marin français de la Marine nationale, navire de tête de la classe Orion.

Entreprises 

 Orion Electric, un équipementier électronique basé à Fukui, Japon ;
 , une société de croisières basée en Australie ;
 , un fabricant de télescopes britannique ;
 Orion Pictures, une ancienne société de production de cinéma américaine ;
 Orion Publishing Group, un groupe éditorial britannique basé à Londres, filiale de Hachette Livre ;
 Orion, une entreprise pharmaceutique finlandaise ;
 Orion, une entreprise agroalimentaire sud-coréenne.

Divers 
 Eclipse Orion, une plateforme de développement Web de la Fondation Eclipse ;
 Ford Orion, modèle d'automobile de Ford ;
 Orion International, un fabricant canadien d'autobus ;
 Orion, un réseau de résistance français créé en juin 1940 par Jean-Baptiste Biaggi et Alain Griotteray ;
 Orion, un cépage de raisin blanc ;
 Orion, un genre de coléoptère de la famille des Cerambycidae.

Références